Kaspars Astašenko (né le  à Riga en République socialiste soviétique de Lettonie - mort le  à Riga en Lettonie) est un joueur professionnel de hockey sur glace letton.

Carrière de joueur 
Formé en Lettonie, il réussit à gravir les échelons du hockey mondial. Après un début avec le Dinamo Riga, il rejoint le club mythique du HK CSKA Moscou évoluant dans la Superliga en Russie. Il y joua jusqu'en 1998, année de son départ pour l'Amérique du Nord.

Il se joint alors aux Cyclones de Cincinnati de la défunte Ligue internationale de hockey. Son jeu attira l'attention des dépisteurs du Lightning de Tampa Bay. Ces derniers en firent un choix de  lors du repêchage de 1999. Il parvint ensuite à jouer ses premières parties dans la LNH avec le Lightning en 1999-2000. Il joua une dernière saison dans l'organisation de la Floride avant de passer aux mains des Hurricanes de la Caroline où il n'y joua jamais. Il retourna jouer en Europe en 2003 et y termina sa carrière en 2009.

Au niveau international, il représenta la Lettonie à quelques reprises dont aux Jeux olympiques d'hiver de 2002.

Le , il est retrouvé sans vie, lui qui connut au cours de ces dernières années différents problèmes de consommation.

Statistiques 
Pour la signification des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1991-1992 ||Vendenieki ||Latvijas čempionāts ||12 ||7 ||5 ||12 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Dinamo Riga ||Latvijas čempionāts ||20 ||15 ||15 ||30 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Hokeja Centrs Riga ||Latvijas čempionāts ||21 ||7 ||7 ||14 ||34 ||3 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|1993-1994 ||Dinamo Riga ||Superliga ||4 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Dinamo Riga B ||Latvijas čempionāts ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Dinamo Riga ||Superliga ||25 ||0 ||0 ||0 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||HK CSKA Moscou ||Superliga ||26 ||0 ||1 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||HK CSKA Moscou ||LEH ||5 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||HK CSKA Moscou ||Superliga ||41 ||0 ||0 ||0 ||48 ||2 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|1997-1998 ||HK CSKA Moscou ||Superliga ||25 ||1 ||3 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Bombers de Dayton ||ECHL ||2 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Cyclones de Cincinnati ||LIH ||74 ||3 ||11 ||14 ||166 ||3 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|1999-2000 ||Vipers de Détroit ||LIH ||51 ||1 ||10 ||11 ||86 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1999-2000 || Ice Dogs de Long Beach ||LIH ||14 ||0 ||3 ||3 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||8 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Vipers de Détroit ||LIH ||51 ||6 ||10 ||16 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||15 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Falcons de Springfield ||LAH ||11 ||0 ||2 ||2 ||15 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002 || Lock Monsters de Lowell ||LAH ||37 ||2 ||8 ||10 ||39 ||5 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2002-2003 ||Lock Monsters de Lowell ||LAH ||47 ||6 ||11 ||17 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||HK Riga 2000 ||LEE ||7 ||1 ||4 ||5 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||HK Riga 2000 ||Latvijas čempionāts ||4 ||1 ||2 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Ilves Tampere ||SM-liiga ||23 ||2 ||2 ||4 ||60 ||5 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2004-2005 ||Esbjerg fB Ishockey ||AL-Bank ligaen ||24 ||3 ||10 ||13 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||ASK Ogre ||Latvijas čempionāts ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||3 ||3 ||6
|-
|2005-2006 ||Khimik Voskressensk ||Vyschaïa Liga ||2 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||HPK Hämeenlinna ||SM-liiga ||28 ||2 ||4 ||6 ||112 ||12 ||0 ||1 ||1 ||49
|-
|2006-2007 ||ASK Ogre ||Latvijas čempionāts ||17 ||3 ||12 ||15 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||HC Slovan Bratislava ||Extraliga ||11 ||0 ||1 ||1 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||AS Renon ||Série A ||25 ||1 ||14 ||15 ||70 ||13 ||2 ||5 ||7 ||36
|-
|2007-2008 ||AS Renon ||Série A Master Round ||4 ||2 ||2 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 ||AS Renon ||Série A ||31 ||8 ||26 ||34 ||90 ||- ||- ||- ||- ||-
|- bgcolor="F6FFB2"
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
|2010-2011 ||Beïbarys Atyraou ||Kazakhstan ||14 ||1 ||1 ||2 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Belfast Giants ||EIHL ||17 ||0 ||5 ||5 ||19 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2011-2012 || SMS Credit ||Latvijas čempionāts ||2 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Muik Hockey ||II divisioona || 8|| 9|| 4|| 13|| 20||- ||- ||- ||- ||-

| 23 || 1 || 2 || 3 || 8 ||- ||- ||- ||- ||-

Internationales 

|1994 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior C || 4 || 6 || 4 || 10 || 4 ||align="left"|
|- 
|1995 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde junior C || 4 || 0 || 0 || 0 || 18 ||align="left"|
|-
|2001 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 2 || 3 || 6 ||align="left"||- 
|2002 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Jeux olympiques|| 3 || 0 || 1 || 1 || 0 ||align="left"|
|-
|2006 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 8 ||align="left"|'''

Transactions en carrière 
  : échangé aux Hurricanes de la Caroline par le Lightning de Tampa Bay en retour de Harlan Pratt.

Notes et références 

Naissance en février 1975
Naissance à Riga
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur international letton de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Bombers de Dayton
Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH)
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur des Ice Dogs de Long Beach (LIH)
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur des Belfast Giants
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Décès en novembre 2012
Décès à Riga
Joueur de l'AS Renon
Joueur du HK Riga 2000
Décès à 37 ans
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Ogre
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey